Douay är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abel Douay (1809–1870), fransk general
 Félix Douay (1816–1879), fransk general

Se även 
Douai, ort i Frankrike som tidigare skrevs Douay på engelska

Franska efternamn